Piñas puede referirse a:

Topónimos 
:
  Piñas, cantón de la provincia de El Oro;
  Piñas, ciudad del cantón Piñas;

:
 :
 Piñas (Comerío, Puerto Rico), barrio de Comerío;
 Piñas (Toa Alta, Puerto Rico), barrio de Toa Alta;

:
 Las Piñas, ciudad en Gran Manila en la capital Manila;

:
 San Mateo Piñas, ciudad del estado de Oaxaca;

Fitónimos 
  Piñas, plural de Piña (fruta);
 El nombre común de la planta Rhus coriaria;
 El nombre común de la planta Sempervivum tectorum;

Apellido 
 Roberto Sánchez Piñas, deportista español;

Otros usos 
 Club ATV Piñas, club de fútbol del Cantón Piñas;
 Piña, desambiguación.